Animage, magazine mensuel japonais traitant de l'animation japonaise et de l'activité artistique.
 Studio de production fililale du groupe AB Production. Il a notamment produit les séries animées télévisées Chris Colorado, Triple Z et Kangoo.